Munroe se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Eugene Munroe
 Thomas A. Munroe